

Anno 
 1978 – (MCMLXXVIII in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1978 a.C.

Matematica 
 1978 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1978 Patrice – asteroide della fascia principale del sistema solare.

Musica 
 1978 – album di Al Bano e Romina Power del 1977
 1978 – album di Robert Haimer del 2004